Hersilia puede referirse a:

 la localidad argentina de Hersilia;
 Hersilia, personaje de la leyenda fundacional de Roma;
 (206) Hersilia, asteroide;
 un sinónimo del género botánico Phlomis; o
 Hersilia, un género de arañas de la familia Hersiliidae.